Чашницы — название населённых пунктов в России:

 Чашницы — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Чашницы — деревня в Ростовском районе Ярославской области.